Oberwart (district)
 Oberwart (gemeente)